Stroitel-Stadien ist der Name folgender Stadien in Weißrussland:

 Stroitel-Stadion, früherer Name für das Dinamo-Stadion (Brest)
 Stroitel-Stadion (Salihorsk)